Kibale ist der Name:

 des ugandischen Nationalparks Kibale-Nationalpark.
 des ugandischen Distriktes Kibaale.
 eines Flusses in Uganda; siehe Kibale (Victoriasee)
 eines Flusses in Kongo; siehe Kibale (Kongo)